♃ (символ Юникода ) может означать:
 планету Юпитер в астрономической и астрологической символике;
 касту солдат среди общественных насекомых в зоологии;
 олово в алхимической символике;
 многолетние растение в ботанической литературе.